Ка́рлос Адриа́но ди Со́за Вие́йра (; род. 11 августа 1977, Масейо), более известный как Адриа́но Габи́ру () — бразильский футболист, выступавший на позиции полузащитника. В 1999—2003 годах — игрок сборной Бразилии.

Биография 
Адриано Габиру — воспитанник клуба ССА Масейо, с которым он выиграл чемпионат штата в 1998 году. В дальнейшем он выступал за «Атлетико Паранаэнсе», в составе которого трижды завоевал титул чемпиона штата Парана, а также выиграл первенство Бразилии 2001 года. Сезон 2000/01 он провёл в чемпионате Франции, выступая за марсельский «Олимпик». По возвращении в Бразилию дважды отдавался «Атлетико» в аренду в «Крузейро».

В 2006 году выступал за «Интернасьонал», и выиграл вместе со своим клубом Кубок Либертадорес. В декабре 2006 года единственный гол Адриано Габиру в матче против «Барселоны» с передачи Педро Иарлея позволил «Интеру» выиграть титул сильнейшего клуба мира.

После ещё нескольких смен команд в 2009 году Адриано Габиру перешёл в «Гуарани» из Кампинаса, затем выступал за «Миксто», а с 2011 года выступает за многочисленные команды из низших дивизионов (в том числе чемпионатов штатов).

Адриано Габиру играл за Олимпийскую сборную Бразилии в отборочных играх сиднейской Олимпиады 2000 года. Кроме того, он принял участие в Кубке конфедераций 2003.

Достижения 
 «Атлетико Паранаэнсе»
 Лига Алагоано: 1998
 Чемпион Бразилии: 2001
 Лига Паранаэнсе: 2000, 2001, 2002
 «Интернасьонал»
 Кубок Либертадорес: 2006
 Победитель клубного чемпионата мира: 2006

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Игроки ФК «Атлетико Паранаэнсе»
Игроки ФК «Гояс»
Игроки ФК «Гуарани» Кампинас
Игроки ФК «Интернасьонал»
Игроки ФК «Ж. Малуселли»
Игроки ФК «Крузейро»
Игроки ФК «Миксто»
Игроки ФК «Олимпик Марсель»
Игроки ФК ССА Масейо